Трезіє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 24 км на північ від Безансона, 22 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 216,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трезіє на сайті французького Національного інституту географії
 Трезіє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трезіє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трезіє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трезіє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона